Herod Agryppa I – ur. w 10 lub 9 p.n.e. król Batanei, Gaulanitydy, Trachonu, Paneas, Galilei, Perei i Judei.
 Herod Agryppa II – ur. ok. 27 król Chalkis, Batanei, Gaulanitydy, Trachonu i Paneas.

Zobacz też 

 Agryppa – strona ujednoznaczniająca.